Un Night Club peut désigner une boîte de nuit.

 Night Club (film, 2011) est un film américain réalisé par Sam Borowski
 Night Club (film, 1989) est un film italien réalisé par Sergio Corbucci
 Night Club (film, 1958) est un film indien réalisé par Naresh Saigal
 Night Club (film, 1929) est un film américain réalisé par Robert Florey